Florentino Ameghino kan syfta på följande:

 Florentino_Ameghino, argentinsk paleontolog

Geografi

Argentina 

 Florentino Ameghino (ort), Misiones, 
 Departamento de Florentino Ameghino, kommun, Chubut, 
 Florentino Ameghino (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar